Praktik steht für:

 konkrete Ausgestaltung einer Tätigkeit
 Praktik (Škoda), eine Lieferwagenvariante verschiedener Škoda-Pkw-Modelle

Siehe auch:
 Praktikum
 Praxis